FTF steht für:
 Fahrerloses Transportfahrzeug, automatisch gesteuerte Fahrzeuge für den innerbetrieblichen, flurgebundenen Materialtransport 
 Fédération Tahitienne de Football, der Fußballverband von Tahiti
 Fédération Togolaise de Football, der Fußballverband von Togo
 Fédération Tunisienne de Football, der Fußballverband von Tunesien
 First To Find, Logbucheintrag des Erstfinders eines Geocaches
 Free Technology Foundation
 Freedom Task Force, ein Projekt der Free Software Foundation Europe.
 Floor Truck Fabriek, ein ehemaliger niederländischer LKW- und Anhängerhersteller
 Forest Tractive Force, Maßzahl für die maximale Zuglast bei Arbeiten im forstlichen Bodenzugverfahren (DIN 30754)

Abkürzung